Флаг муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 марта 2011 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6725.

Описание 
В описании флага, утверждённом решением совета депутатов муниципального образования «Малоземельский сельсовет» от 2 марта 2011 года № 114, было ошибочно приведено описание герба:

«В лазоревом поле над таковой же узкой оконечностью, выщербленной, окаймлённой серебром и обременённой двумя сообращёнными серебряными нельмами — стоящий и обернувшийся серебряный северный олень, сопровождённый вверху слева золотым безантом и над ним чуть левее летящая прямо серебряная чайка».

12 сентября 2011 года, решением совета депутатов муниципального образования «Малоземельский сельсовет» № 131, описание флага было исправлено:

«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур из герба муниципального образования „Малоземельский сельсовет“ Ненецкого автономного округа: стоящий над белой выщербленной узкой полосой (ширина полосы 1/20 ширины полотнища) и обернувшийся белый северный олень, сопровождённый вверху справа жёлтым кругом (безантом), над ним чуть левее летящая прямо белая чайка. А под полоской — двух, плывущих друг другу навстречу белых нельм».

Символика 
Центр муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа — оленеводческий посёлок Нельмин-Нос расположен в районе малоземельской тундры, расположенной в основном за Полярным кругом и пригодной для оленеводства. Многочисленные речки и озёра благоприятны для рыболовства.

Существует местное предание, связанное с названием посёлка оседлости местных оленеводов, возникшего в этих местах в 1937 году. В нём говорится об упущенной рыбаками нельме (рыбе семейства сиговых), которая, выскользнув из рук, показала на прощание неудачливым рыбакам свой нос.

Все эти особенности легли в основу флага муниципального образования.

Стоящий северный олень и две нельмы — символы основных видов промысла местного населения: оленеводства и рыболовства.

Безант (золотой круг) — символ полярного солнца, дарящего летом тепло и пробуждающего все силы природы. Безант-солнце — символ тепла, богатства недр, символ удачи и радости.

Чайка, летящая выше солнца — символ многих пернатых, успевающих за короткое полярное лето вывести потомство и поставить его на крыло. Чайка — символ красоты, полёта, ожидания.

Голубой цвет (лазурь) — символ всех местных водных ресурсов, а также символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания